I nomi Forster e Förster possono riferirsi a:

Forster
 Albert Forster – politico tedesco (1902-1952)
 Forster Fitzgerald Arbuthnot – orientalista britannico (1833-1901)
 Benjamin Meggot Forster – naturalista britannico (1764-1829)
 Edward Morgan Forster – scrittore britannico (1879-1970)
 Fraser Forster – calciatore inglese (1988-  )
 Henry Forster, I barone Forster – politico britannico (1866-1936)
 Johann Reinhold Forster – pastore protestante e naturalista tedesco (1729-1798)
 John Forster – critico letterario, scrittore e biografo inglese (1812-1876)
 Marc Forster – regista svizzero (1969-  )
 Max Forster – bobbista svizzero (1934-  )
 Moritz Forster – cestista austriaco (1990-  )
 Raymond Robert Forster – aracnologo ed entomologo neozelandese (1922-2000)
 Riccardo Forster – poeta e giornalista italiano (1869-1939)
 Robert Forster – attore statunitense (1941-2019)
 Sebastian Forster – (1975—), pianista argentino;

Förster
 Bernd Förster – calciatore tedesco (1956-  )
 Bernhard Förster – insegnante, cognato di Friedrich Nietzsche (1843-1889)
 Elisabeth Förster-Nietzsche – sorella di Friedrich Nietzsche (1846-1935)
 Karlheinz Förster – calciatore tedesco (1958-  )
 Robert Förster – ciclista su strada tedesco (1978-  )
 Theodor Förster – chimico e fisico tedesco (1910-1974)